Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2018 vond plaats van 17 tot en met 23 september 2018 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Jeļena Ostapenko uit Letland kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, de Nederlandse Kiki Bertens, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Australische Ajla Tomljanović in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Bertens wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de derde van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens was als achtste geplaatst – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck was het vijfde reekshoofd, maar zij verloor meteen haar openingspartij.

Behalve Bertens waren er verder geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kiki Bertens en Johanna Larsson had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Larsson speelde samen met Mona Barthel, met wie zij als vierde geplaatst was – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de Taiwanese zussen Hsieh.

Het eerste reekshoofd, Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het Zuid-Koreaanse duo Choi Ji-hee en Han Na-lae – via een wildcard tot het toernooi toegelaten – won de titel. In de finale ver­sloe­gen zij de ongeplaatste Taiwanese zussen Hsieh Shu-ying en Hsieh Su-wei in twee sets. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Er waren drie Nederlandse deelneemsters:
 Arantxa Rus met Nina Stojanović (Servië),
 Bibiane Schoofs met Harriet Dart (VK),
 Eva Wacanno met Chantal Škamlová (Slowakije).
Allen strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Seoel 2018
Seoel